The Re-Invention World Tour — шестой международный тур американской певицы Мадонны, прошедший в 2004 году в поддержку её альбома American Life.

Развитие 
Во время репетиций тура репетировали «I’m So Stupid» с альбома «American Life», «Dress You Up» (1985) and «Material Girl» (1985). Но «Dress You Up» и «I’m So Stupid» были исключены. Другие запланированные песни из первоначального списка были «Love Profusion» Headcleaner Mix (2004), «Swim» из «Ray of Light» (1998), «Live to Tell» (1986) и «Take a Bow» (1994). «Nobody Knows Me» изначально репетировали в Peter Rauhofer’s Perfect Private Life Mix. Открывающей шоу песней был «Vogue» (1990) в течение длительного времени, но позже Мадонна решила использовать «The Beast Within». Завершить концерт решили «Holiday» (1983), а не «Die Another Day» (2002), а также добавили песню Джона Леннона «Imagine» (1971) в сет-лист. «Don’t Tell Me» (2001) репетировали в двух версиях — с французской мелодией для американских шоу и шоу в Париже, и с мелодией «Bitter Sweet Symphony» для остальных шоу. Так же репетировали два новых трека — «Devil Wouldn’t Recognize You», написанную Мадонной и Джо Генри, и «I Love New York». Последняя была включена в качестве бонус-трека на живой записи Re-Invention Tour CD I’m Going to Tell You a Secret (2005) и переделанная как танцевальный трек для своего десятого студийного альбома Confessions on a Dance Floor (2005), в то время как первый трек был включен в её одиннадцатый студийный альбом Hard Candy (2008). «Ray of Light» также репетировали на ранних стадиях, но Мадонна позже решила исключить его, так как исполнение песни в начале шоу заранее повредит её голос. Наконец двадцать четыре песни из тридцати репетированных попали на официальный сет-лист для шоу.

Костюмы для шоу были придуманы Арианн Филлипс, а изготовлены Кристианом Лакруа, Жаном-Полем Готье, Стеллой Маккартни, Miu Miu и Chanel.

Сет-лист 
В образе Французский Ренессанс/Мария Антуанетта:
 The Beast Within
 Vogue
 Nobody Knows Me
 Frozen
В образе Армия/Военные:
 American Life
 Express Yourself
 Burning Up
 Material Girl
В образе Цирк/Кабаре:
 Hollywood (Видео интерлюдия)
 Hanky Panky
 Deeper and Deeper
 Die Another Day
В образе Цирк/Кабаре на электрическом стуле:
 Lament
В религиозном образе:
 Bedtime Story (Видео интерлюдия)
 Nothing Fails
 Don’t Tell Me
 Like A Prayer
 Mother and Father
 Imagine
В образе племена/шотландцы:
 Into the Groove
 Papa Don’t Preach (с элементами American Life)
 Crazy For You
 Music
 Holiday

Интересные факты 

 Первоначально рабочее название данного тура было «Мировое турне Вавилонской Блудницы». Некоторые считают, что рекорд компания Мадонны попросила её сменить название турне, посчитав данное слишком скандальным для использования. Поэтому и родилось название «Заново изобретенное Мировое Турне» («Re-Invention World Tour»).
 Прежняя бэк-вокалистка Ники Харрис, работающая с Мадонной со времен тура «Who's That Girl World Tour» 1987 года, была заменена новой — Сида Гаррет. Она уже работала с Мадонной в качестве бэк-вокалистки на альбоме True Blue (1986). Сида стала известна по дуэту с Майклом Джексоном в его песне «I Just Can’t Stop Loving You» (альбом «Bad»). Также она написала один из хитов для Майкла Джексона «Man In TheMirror» и участвовала в качестве бэк-вокалистки во время его турне «Dangerous World» (1992—1993).
 Тур был признан самым успешным мировым турне 2004 года, собрав доход в размере 124,5 млн. $. Во время турне Мадонна посетила 7 стран, 20 городов, отыграла 56 шоу, собрав на них около 880 000 фанатов. Мадонна: «В творческом отношении это был мой пока самый удачный опыт. Музыка, фильмы, танцы — все, что я люблю, мне удалось объединить в рамках одной программы».
 Во время концертов Мадонна часто появлялась в футболках из серии «… делают это лучше» (Например, «Итальянцы делают это лучше», «Британцы делают это лучше»). Также на концертах в США она появилась в футболке «Голосуй или умри», посвященные предстоящим в ноябре 2004 года выборам президента США.
 Дизайнер логотипа тура — Джованни Бианко. Логотип создан исходя из мистического учения Каббалы. В частности, логотип представляет собой 13 кругов. 13 является счастливым числом в Каббале и уже использовалось Мадонной в её творчестве с тех пор, как она стала увлекаться мистическим учением в конце 90-х.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Madonna.ru

Турне Мадонны